Tomorrow Night – brano musicale di Sam Coslow e Wilhelm Grosz del 1939
 Tomorrow Night – singolo di Lonnie Johnson del 1948, cover dell'omonimo brano di Sam Coslow e Wilhelm Grosz
 Tomorrow Night – singolo degli Atomic Rooster del 1970
 Tomorrow Night – singolo di Charlie Rich del 1973
 Tomorrow Night – singolo deglii Shoes del 1978
 Tomorrow Night – album compilation di Lonnie Johnson del 1970
 Tomorrow Night – album di Lonnie Johnson del 1991
 Tomorrow Night – film del 1998 diretto da Louis C.K.